Hearst är ett efternamn, som burits av bland andra:

George Hearst
Lydia Hearst
Patricia Hearst
William Randolph Hearst

Se även
Hirst (efternamn)
Hurst (efternamn)

Engelska efternamn